Cezary Kowalczuk (ur. 1960) – polski montażysta filmowy
 Cezary Kowalczuk (ur. 1960) – polski artysta fotograf